Аббревиатура НТУ может расшифровываться следующим образом:
 Первый национальный канал (Украина)
 Национальный транспортный университет
 Национальный технический университет Украины
 Схемы крепления и погрузки грузов НТУ (не предусмотренных техническими условиями)